Zbraslav est un toponyme qui peut désigner :

Zbraslav, un quartier de Prague ;
 Zbraslav, une section cadastrale de Prague ;
 Zbraslav, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud.